Blueberry Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blueberry Hills (Georgia), im Hall County
 Blueberry Hills (Tennessee), im Knox County

Siehe auch:
 Blueberry Hill (Begriffsklärung)